Prudente de Morais (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Prudente José de Morais e Barros (1841-1902), de 3e president van Brazilië